peut désigner au Japon :
 l'ancienne province d'Echizen (de nos jours incluse dans la préfecture de Fukui)
 Echizen, ville de la préfecture de Fukui
 Echizen, bourg de la préfecture de Fukui